Retrospective II — сборник лучших песен канадской рок-группы Rush, был издан в 1997 году. Охватывает второе десятилетие творческого пути группы.

В 2006 году, сборник стал вторым диском компиляции Gold.

Список композиций

Участники записи 
 Гедди Ли — вокал, бас-гитара, синтезаторы
 Алекс Лайфсон — гитары (электрогитара и акустическая)
 Нил Пирт — ударные, перкуссия

См. также 
 Retrospective I

Примечания 

Альбомы Rush
Альбомы Mercury Records